Les élections législatives de Gibraltar en 2007 se sont tenues le  pour élire les 17 membres du parlement pour un mandat de quatre ans.

Partis en présence

Résultats

Par partis

Par candidat 

Gibraltar
2007
2007 à Gibraltar
Politique en octobre 2007